Флаг Бендер — официальный символ города Бендеры, утверждённый в сентябре 2003 года на сессии городского Совета Народных депутатов.
Флаг города, горизонтальный биколор, повторяет цвета и рисунок герба, который является точной копией герба города времён Российской империи. Он разделён на два поля:

 в верхнем, золотом, двуглавый орёл, со щитом на груди, украшенный золотой короной. Орел держит в обеих лапах молнии, пламя которых обращено вниз. На щите в красном поле изображён Святой Великомученик Георгий Победоносец, сидящий на белом коне и поражающий копьем змея;

 в нижнем, чёрном поле, изображён лежащий лев, в память о сложном положении шведского короля Карла XII после Полтавской битвы.

См. также 
 Герб Бендер

Источники 
 Символика города Бендеры (bendery-ga.org)
 www.vexillographia.ru

Флаги городов Молдавии
Бендеры
Государственные символы Приднестровской Молдавской Республики
Флаги 2003 года
Флаги с изображением львов
Флаги с изображением двуглавого коронованного орла
Флаги с изображением Георгия Победоносца
Флаги с изображением молнии